Alyattes ist der Name zweier Könige von Lydien,

 Alyattes I. aus der Herakleiden-Dynastie und
 Alyattes II. aus der Mermnaden-Dynastie.